Les Masters d'Europe 2016 sont un nouveau tournoi de snooker se déroulant en Roumanie. Cette compétition fait partie de la catégorie ranking (comptant pour le classement mondial).

L'action s'est tenue du 3 au  au Circul Globus de Bucarest.

Judd Trump a gagné le tournoi en battant Ronnie O'Sullivan 9–8 en finale, obtenant ainsi le  ranking de sa carrière.

Shaun Murphy a réalisé le  break maximum officiel au cours de la deuxième frame de son match de qualification contre Allan Taylor. Il s'agissait du  maximum professionnel de Murphy.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes (premier tour) : 
 Perdant du premier tour : 
 Dotation totale : 

Le break maximum () est récompensé de .

Tableau final

Finale

Qualifications 
Ces matchs ont eu lieu entre les 26 et  au Preston Guild Hall de Preston, dans le Lancashire en Angleterre ; ils ont tous été joués au meilleur des 7 frames.

Premier tour

Deuxième tour

Centuries 
Centuries des tours de qualification

 147  Shaun Murphy
 143, 136  Marco Fu
 143  Neil Robertson
 133  Mei Xiwen
 128, 117  Ricky Walden
 128  Michael White
 128  Boonyarit Keattikun
 127  Jimmy Robertson
 127  Gary Wilson
 125, 116, 100  Mark Davis
 123  Stephen Maguire
 123, 100  Robin Hull
 122  Mitchell Mann
 114  Judd Trump
 113  John Higgins
 113  David Grace
 112, 109  Mark Joyce
 108  Liang Wenbo
 108  Dominic Dale
 106  Mark King
 104, 101  Michael Holt
 104  Alfie Burden
 104  Duane Jones
 103  Aditya Mehta
 103  Mark Selby
 103  Ryan Day
 102  Fergal O'Brien
 102  Mark Allen
 102  Antony Parsons
 101  David Gilbert
 101  Daniel Wells
 101  Tom Ford
 100  Matthew Selt

Centuries télévisés

 136, 109, 102  Mark Selby
 135, 120, 118, 109, 105, 105, 105  Judd Trump
 129, 118  Ronnie O'Sullivan
 124, 107, 100  Mark Davis
 121, 112  Mark Allen
 118, 104  John Higgins
 112, 103  Neil Robertson
 107  Anthony McGill
 105  Ricky Walden
 103  Liang Wenbo
 101  Rhys Clark

Notes et références

Notes

Références 

2016
Événement sportif international en Roumanie
Événement sportif à Bucarest
Snooker en 2016
Sport en Roumanie en 2016
Sport en octobre 2016
Snooker en Roumanie